Il nome Donnet può riferirsi a:

Persone 

François-Auguste-Ferdinand Donnet – cardinale francese
Martial Donnet – sciatore alpino svizzero 
Matías Donnet – calciatore argentino
Philippe Donnet – dirigente d'azienda francese

Aziende 

Donnet – casa automobilistica francese del XX secolo, attiva fra il 1919 e il 1934
Donnet-Lévêque – costruttore aeronautico attivo tra il 1912 e il 1915.